Niemcy:
 Dortmund-Nette – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Nette/Oestrich – stacja kolejowa w Dortmundzie

Zobacz też:
 Nette